Nazwisko to nosili lub noszą m.in.:
 Ian Stewart (kierowca) (1929-2017) – szkocki kierowca Formuły 1
 Ian Stewart (muzyk) (1938-1985) – brytyjski muzyk (urodzony w Szkocji) współpracujący z zespołem The Rolling Stones
 Ian Stewart (matematyk) (ur. 1945) – matematyk, pracownik naukowy University of Warwick i autor licznych książek
 Ian Stewart (lekkoatleta) (ur. 1949) – szkocki lekkoatleta, medalista olimpijski
 Ian Stewart (piłkarz) (ur. 1961) – piłkarz, reprezentant Irlandii Północnej